Батюшка — многозначное слово:
 Ба́тюшка (в краях (странах) России, также батя, ба́тенька, бате́ня, ба́тька, ба́тько; ба́чка, ба́чкя, ба́тюш, и так далее) — разговорная форма обращения «отец», родитель.
 Ба́тюшка — неофициальное обращение к священнику в Русской православной церкви. Также (устар.) обращение к барину.
 «Ба́тюшка» — российский телесериал 2007 года.
 Batushka — польская блэк-метал группа.

См. также 
 Батюшка онлайн
 Батюшки